Nenito Sarturi, nome artístico de José Ataídes Sarturi (Santiago, 2 de janeiro de 1957) é um radialista, jornalista, cantor e compositor de música popular brasileira.

Radialistas do Rio Grande do Sul
Jornalistas do Rio Grande do Sul
Compositores do Rio Grande do Sul
Cantores do Rio Grande do Sul
Músicos de música popular brasileira
Naturais de Santiago (Rio Grande do Sul)